senapati (functie), een historische functie van opperste bevelhebber van strijdkrachten in India
 Senapati (district), een district van de Indiase staat Manipur
 Senapati (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Senapati